Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non difendere il titolo a causa della situazione sanitaria creata dalla pandemia di COVID-19.

In finale la polacca Iga Świątek ha sconfitto la statunitense Sofia Kenin con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Simona Halep (quarto turno)
  Karolína Plíšková  (secondo turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Sofia Kenin (finale)
  Kiki Bertens (quarto turno)
  Serena Williams (ritirata, secondo turno)
  Petra Kvitová (semifinale)
  Aryna Sabalenka (terzo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Madison Keys (primo turno)
  Petra Martić (terzo turno)
  Elena Rybakina (secondo turno)
  Markéta Vondroušová (primo turno)
  Elise Mertens (terzo turno)

  Anett Kontaveit (primo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Alison Riske  (primo turno)
  Maria Sakkarī (terzo turno)
  Jennifer Brady (primo turno)
  Karolína Muchová (primo turno)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Dajana Jastrems'ka (primo turno)
  Amanda Anisimova (terzo turno)
  Donna Vekić (primo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (terzo turno)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Ons Jabeur (quarto turno)
  Magda Linette (primo turno)
  Barbora Strýcová (secondo turno)

Qualificate 

  Irina Maria Bara (terzo turno)
  Sara Errani (secondo turno)
  Barbara Haas (primo turno)
  Marta Kostjuk (primo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)

  Nadia Podoroska (semifinale) 
  Kamilla Rachimova (secondo turno)
  Mayar Sherif (primo turno) 
  Clara Tauson (secondo turno) 
  Martina Trevisan (quarti di finale) 
  Renata Zarazúa (secondo turno)

Lucky loser 

  Astra Sharma (secondo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (terzo turno) 
  Clara Burel (terzo turno) 
  Elsa Jacquemot (primo turno)
  Chloé Paquet (primo turno)

  Pauline Parmentier (primo turno) 
  Diane Parry (primo turno) 
  Cvetana Pironkova (terzo turno) 
  Harmony Tan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020